Toulorge est un patronyme porté notamment par :

 Paul Louis Anne Toulorge (1862-1959), général de l’armée française ;
 Pierre-Adrien Toulorge (1757-1793), saint normand.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand